J55 peut faire référence à :
 HMIS Malwa (J55) un dragueur de mine de la Royal Indian Navy;
 Prisme hexagonal parabiaugmenté (J55), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres